Biografies:
 Ferriol d'Usès, bisbe d'Usès al segle VI
 Tonanci Ferriol (Tonantius Ferreolus), prefecte de les Gàl·lies al segle V 
 Lluís Puig i Ferriol (Begur, 1932), jurista català 
 Francesc Ferriol i Carreras, arquitecte de Barcelona
 Salvador Raurich i Ferriol (Londres, 1869 - Barcelona, 1945), músic i astrònom català
 Toponímia:
 Cala Ferriol o cala Ferriola, cala del massís del Montgrí al municipi de Torroella de Montgrí
 Illots de Cala Ferriol o illes de la Ferriola, illots del massís del Montgrí al municipi de Torroella de Montgrí
 Era de Ferriol, era abandonada del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Llau de Ferriol, barranc de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Obac de Ferriol, obaga de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Puig d'en Ferriol, muntanya de Ventalló (Alt Empordà)
 Puig Ferriol, muntanya de Vilallonga de Ter (Ripollès)
 Ferriol (Lladurs), masia del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Son Ferriol, capital de foravila, poble dins el municipi de Palma, a Mallorca